La route du littoral ou route littorale peut désigner :
 la route du Littoral, portion de la route nationale 1 à La Réunion, en France ;
 la nouvelle route du Littoral, portion de la route nationale 1 en construction à La Réunion, en France ;
 la route du littoral acadien, un itinéraire routier du Nouveau-Brunswick, au Canada.

La route de la côte ou route côtière peut désigner :
 la Route côtière, une route en construction en Inde, à Bombay.

Voir aussi 
 
 Route du bord de mer (Alpes-Maritimes)